Гали́на Алексе́ева:
 Алексеева, Галина Александровна (род. 1946) — советская прыгунья в воду.
 Крефт-Алексеева, Галина Сергеевна (1950—2005) — советская спортсменка (гребля на байдарках).